De Engelse naam voor een revolverheld
Gunslinger (gedicht), een gedicht van Ed Dorn.
Gunslinger (film),  een film uit 1956
Gunslinger (lied), een lied van John Fogerty
Gunslinger (televisieserie), een televisieserie.

Zie ook 
Revolverheld